In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale turca.

Statistiche aggiornate al 18 settembre 2019.

Collegamenti esterni 
  Calciatori della Nazionale turca su National-football-teams.com
  Calciatori della Nazionale turca su EU-Football.info

 
Turca